ITunes Festival: London 2010 — третій міні-альбом Оззі Осборна, який був випущений 6 липня 2010 року.

Композиції 
 Let Me Hear You Scream — 3:19
 Mr. Crowley — 6:13
 I Don't Know — 5:07
 Suicide Solution — 5:25
 I Don't Want to Change the World — 4:32
 War Pigs — 8:29

Джерела 
 ITunes Festival: London 2010  iTunes

Альбоми Ozzy Osbourne